Прага 2021 () — международный турнир, который проходил с 13 по 20 июня в Праге.
Выиграл турнир американский гроссмейстер Сэм Шенкленд, набравший 5½ очков из 7 возможных.

 Категория: 17-я (средний рейтинг: 2677)
 Место проведения: Don Giovanni Hotel Prague

Расписание 
 Церемония открытия: 13 июня
 Игровые дни: 14-20 июня
 Церемония закрытия: 20 июня

Участники 

¹) рейтинги даны на июнь 2021 года

Движение по турам

Турнирная таблица

См. также 
 Прага 2019 (шахматный турнир)
 Прага 2020 (шахматный турнир)

Ссылки 
 Официальная страница турнира 
 Турнирная таблица  на сайте chess-results.com
 Информация о турнире  на сайте The Week in Chess

Шахматные турниры
Шахматные турниры в Чехии
Спорт в Чехии в 2021 году